António José, ou Antônio José, ou ainda Antonio José, pode se referir a:

António José, ou O Poeta e a Inquisição, peça teatral brasileira do século XIX

Pessoas
António José Lampreia, letrista português
António José da Silva, dito "O Judeu"
Antonio José Cavanilles, naturalista espanhol
Antônio José Landi, arquiteto italiano
Antônio José Machado, político brasileiro
António José Forte, poeta português
António José de Freitas Honorato, clérigo português
Antônio José Gonçalves Chaves, político e escritor português
Antônio José Correia, político brasileiro
António José Fernandes de Sousa, economista português
Antônio José Cabral d'Almeida, político brasileiro, ex-governador de Goiás

Ver também 

Desambiguações de antropônimos